EMMS steht als Abkürzung für:

 einen Pentium Pro-Prozessorzustand, siehe Empty MMX State
 einen Kopierschutz, siehe Electronic Media Management System (IBM)
 Emacs Multimedia System, eine Erweiterung für Emacs zum Abspielen von Multimediadateien

Emms ist der Familienname folgender Personen:

 Gail Emms (* 1977), britische Badmintonspielerin
 Robert Emms (* 1986), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 EMS

Abkürzung